Мон-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північний схід від Парижа, 140 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мон-Сен-Жан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мон-Сен-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена